Modern Könyvtár, az Athenaeum könyvkiadó 1910–1920 közötti sorozata
Modern könyvtár, az Európa könyvkiadó 1958–1993 (ill. 2007–2012) közötti sorozata